Ве́нус — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя имел 62 орудия.
Назван в честь фрегата «Венус», взятого в плен 21 мая 1789 года катером «Меркурий», прослужившего в Российском флоте 19 лет и участвовавшего в пяти войнах. Заложен 24 августа 1828 года на Соломбальской верфи (имя при закладке — «Скорый»). Строитель В. А. Ершов. Спущен на воду 19 сентября 1829 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 62 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В 1830 с отрядом перешёл из Архангельска в Кронштадт.
 В 1831,1832, 1834, 1835, 1840, 1843 и 1844 в составе отрядов и эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1833 и 1836 находился в практических плаваниях для ознакомления гардемаринов с портами и якорными стоянками Финского залива и Балтийского моря.
 3 июля 1836 года на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1838 году тимберован в Кронштадте.
 В 1847 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 Разобран в 1852 году.

Командиры 
 А. Ф. Рейнеке (1830—1836);
 Н. Б. Никонов (1840—1842);
 П. П. Волоцкой (1843);
 А. И. Барташевич (1844—1846);
 А. А. Бахтин (1847).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством